

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Mimosa est une étoile de la constellation de la Croix du Sud.
 (1079) Mimosa est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Le nom « Mimosa » désigne diverses plantes dicotylédones de la famille des Fabacées (sous-famille des Mimosoideae) :
 Mimosa est un genre d'arbres et d'arbustes (voir la liste des espèces) ;
 « Mimosa » est un nom vernaculaire désignant différentes espèces des genres Acacia, Parkia et Vachellia, aux fleurs jaunes et odorantes : Mimosa à bois noir (A. melanoxylon), Mimosa des fleuristes ou Mimosa d'hiver (A. dealbata), Mimosa des quatre saisons (A. retinodes), Mimosa doré (A. pycnantha), Mimosa odorant (V. karroo), Mimosa pourpre (P. biglobosa) ;
 le Faux mimosa (L. leucocephala) est une espèce du genre Leucaena.
 L'Azuré du mimosa (Azanus jesous) est une espèce de papillons, de la famille des Lycénidés (sous-famille des Polyommatinae).
 La Tisseuse du mimosa (Homadaula albizziae) est une espèce de papillons, de la famille des Galacticidae.

Culture et société

Alimentation 
 Un œuf mimosa est une garniture de hors-d'œuvre à base de jaune d'œuf écrasé (qui donne à la préparation l'aspect des fleurs du Mimosa des fleuristes.
 Un mimosa est un cocktail à base de champagne (ou de vin mousseux) et de jus d'agrumes glacé, généralement du jus d'orange.

Arts plastiques 
 L'Atelier au mimosa est un tableau peint par Pierre Bonnard en 1939-1946, conservé au musée national d'Art moderne (Paris).

Cinéma 
 Mimosas, la voie de l'Atlas est un film réalisé par Oliver Laxe, sorti en 2016.
 Mimosa-san est un film allemand muet réalisé par , sorti en 1913.
 Pension Mimosas est un film français réalisé par Jacques Feyder, sorti en 1935.

Décoration 
 Le jaune mimosa est une nuance de jaune, nommée en référence aux fleurs du Mimosa des fleuristes.

Littérature et bande dessinée 
 Dans le comic strip Popeye, Mimosa est le fils adoptif de Popeye et d'Olive.

Marine 
 Le Mimosa est une corvette-escorteur des Forces navales françaises libres (1941-1942).

Sports 
 L'ASEC Mimosas est un club de football ivoirien, basé à Abidjan.

Anthroponyme

Prénom 
Mimosa est un prénom féminin, notamment porté par :
 Mimosa Echard (1986-), une artiste plasticienne française, lauréate du prix Marcel-Duchamp en 2022 ;
 Mimosa Jallow (1994-), une nageuse finlandaise, spécialiste du dos.

Surnom 
 Mimosa est le nom de scène d'Hervé Le Marchand (1960-2023), un prestidigitateur humoristique français.

Toponyme

Belgique et France 
 Bormes-les-Mimosas, une commune du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) ;
 la route du mimosa, une route touristique reliant Bormes-les-Mimosas à Grasse (Var et Alpes-Maritimes, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) ;
 , noms de diverses voies urbaines en France et en Belgique ;
 le square des Mimosas, une voie du  de Paris.

Zimbabwe 
 La mine de Mimosa, une mine de platine située dans le sud de la province des Midlands (district de Zvishavane).